Ununbium, een chemisch element, sinds 2010 copernicium genoemd
Oob, een karakter uit Dragon Ball